Теряев — русская фамилия; женская форма — Теряева.

Известные носители

Теряев 
 Теряев, Андрей Михайлович (1767—1827) — русский минералог, ботаник, зоолог; профессор.
 Теряев, Валентин Александрович (1891—1966) — советский палеонтолог, исследователь крупных млекопитающих.
 Теряев, Евгений Дмитриевич (1934—2012) — советский и российский учёный в области теории автоматического управления.
 Теряев, Пётр Иосифович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Теряев, Сергей Владимирович (род. 1994) — российский хоккеист, защитник.
 Теряев, Тимофей Фёдорович (1919—2001) — российский художник.

Теряева 
 Теряева, Елизавета Александровна (в замужестве Лихарева; 1778—1845) — российская писательница и переводчица.